Talbot County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Talbot County, Georgia 
 Talbot County, Maryland